Meunasah Kulam (Meureudu), een plaats in Indonesië
Meunasah Kulam (Meurah Dua), een plaats in Indonesië
Meunasah Kulam (Sampoiniet), een plaats in Indonesië
Meunasah Kulam (Mesjid Raya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing